Cheney Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Cheney Lake (Alaska)
 Cheney Lake (Arizona)
 Cheney Lake (Wisconsin)

Siehe auch:
 Chaney Lake